RJB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Rajbiraj (Nepal)